Palacio Municipal steht für folgende Gebäude:

 Palacio Municipal (Montevideo), Sitz der Stadtverwaltung der Stadt Montevideo, Uruguay
 Palacio Municipal de Deportes San Pablo, Mehrzweckhalle in der Stadt Sevilla, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Palacio Municipal de Deportes de Granada, Sporthalle in der Stadt Granada, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Palacio Municipal de Orizaba, Rathaus der Stadt Orizaba, Bundesstaat Veracruz, Mexiko

Siehe auch:
 Palazzo Comunale
 Palazzo Municipale